

Прізвище 

 Альфред Кіддер (1885—1963) — американський археолог.
 Жанет Кіддер ( 1972) — канадська акторка.
 Кетрін Кіддер (1868—1939) — американська актриса.
 Марго Кіддер (1948—2018) — канадсько-американська акторка.
 Трейсі Кіддер ( 1945) — американський письменник.

Топонім

Кіддер — округ в штаті Північна Дакота
 Кіддер — місто, штат Міссурі
 Кіддер Тауншип — селище в окрузі Карбон, штат Пенсільванія
 Кіддер — переписна місцевість, штат Південна Дакота

Див. також 
 Кідер Фелікс Іхільович